Шевченко — посёлок Радищевского района, административный центр Ореховского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на востоко-северо-восток от районного центра — посёлка Радищево.

История 
Посёлок был основан в 1911 году украинцами и назван в честь писателя Тараса Шевченко.

Население 
Население составляло 202 человек в 2002 году (русские 52 %), 164 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района